Јонас Бјеркман и Мак Мирни су бранили титулу као први носиоци на турниру, али су изгубили у првом колу.

Михаил Јужни и Ненад Зимоњић су освојили титулу победивши у финалу Мартина Дама и Леандера Паеса са 6:1, 7:6 (7:3).

Носиоци 

 Јонас Бјеркман /  Макс Мирни (прво коло)
 Марк Ноулз /  Данијел Нестор (полуфинале)

 Мартин Дам /  Леандер Паес (финале) 
 Маријуш Фирстенберг /  Марћин Матковски (четвртфинале)

Жреб

Жреб

Спољашње везе 
 "Жреб парова - Доха 2007."

Отворено првенство Катара у тенису 2007.
Отворено првенство Катара у тенису — мушки парови